Trend může být:

 tendence, směřování, časová řada
 TREND – všeobecný investiční fond
 Trend (magazín) – časopis spojený s osobou Jiřího Paroubka, který vydává Společnost W. Brandta a B. Kreiského 
 Trend (slovenský časopis) – slovenský tištěný týdeník vydávaný společností News and Media Holding

Externí odkazy